Melak ist der Familienname der folgenden Personen:

 Nibret Melak (* 1999), äthiopischer Leichtathlet
 Stefan Melak (1946–2010), polnischer Bürgerrechtler und Journalist